Il termine motorway M1 può indicare strade presenti in diverse nazioni:

Motorway M1 in Inghilterra, che collega Londra a Leeds
Motorway M1 in Irlanda del Nord, che collega Belfast a Dungannon